Škrjanec je lahko:

 kateri od predstavnikov škrjancev (Alaudidae), družine ptičev pevcev
 v Sloveniji se beseda največkrat nanaša na poljskega škrjanca (Alauda arvensis), najpogostejšega predstavnika na slovenskem
 Škrjanec, priimek več znanih oseb
 Čevljar škrjanec, slovenska ljudska pripovedka

Glej tudi
 škrjančar
Škrjančevo